Rapatea är ett släkte av gräsväxter. Rapatea ingår i familjen Rapateaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Rapatea